Lipniki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Lipniki (Górowo Iławeckie), Dorf im Powiat Bartoszycki, bis 1945: Liebnicken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Lipniki (Jedwabno), Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1945: Lipnicken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Lipniki (Białe Błota), Dorf im Powiat Bydgoski, bis 1945: Lindendorf, Kreis Bromberg, Westpreußen
 Woiwodschaft Lublin:
 Lipniki (Dubienka), Dorf im Powiat Chełmski
 Woiwodschaft Masowien:
 Lipniki (Czerwonka), Dorf im Powiat Makowski
 Lipniki (Korytnica), Dorf im Powiat Węgrowski
 Lipniki (Łaskarzew), Dorf im Powiat Garwoliński
 Lipniki (Łyse), Dorf im Powiat Ostrołęcki
 Lipniki (Ostrów Mazowiecka), Dorf im Powiat Ostrowski
 Lipniki (Rościszewo), Dorf im Powiat Sierpecki
 Woiwodschaft Oppeln:
 Lipniki (Kamiennik), Dorf im Powiat Nyski, bis 1945: Lindenau, Kreis Grottkau, Schlesien